Император Сэйва (清和天皇) (10 мая 850 — 7 января 881), 56-й правитель в истории Японии, правил с 15 декабря 858 по 18 декабря 876. Имя — Корэхито (). Прозвание — Мидзуно-о-но микаддо (по месту захоронения), Сосин

Жизнеописание 
Стараниями деда по материнской линии, Фудзивары-но Ёсифусы становится наследным принцем в обход принца Корэтаку (惟喬親王). После смерти отца в 858 году становится императором в возрасте 8 лет, однако реальная власть достаётся его деду, Ёсифусе.

В 876 году неожиданно отрекается от престола и уходит в буддийский монастырь, где и умирает спустя 4 года.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тэнъан (857—859)
 Дзёган (859—877)

Семья 
Четвёртый сын Императора Монтоку. Мать: Мэйси или Акиракэйко (明子), дочь Фудзивары но Ёсифусы (藤原良房). Младший сводный брат Наследного Принца Корэтака (惟喬親王) (844—897).
Дети:
 868—949 Наследный Принц Садаакира (惟喬親王) (Император Ёдзэй)
 870—924 Наследный Принц Садаясу (貞明親王)
 ???-930 Наследная Принцесса Ацуко? (敦子内親王)
 ???-930 Наследный Принц Садамото (貞固親王)
 873—916 Наследный Принц Садасуми (貞純親王) — отец Минамоты-но Цунэмото (源経基), основателя клана Минамото, сёгуната Накамуры и сёгуната Асикаги
 874—906 Наследная Принцесса Сикико (識子内親王) сайгу 
 874—929 Наследный Принц Садатоки (貞辰親王)
 875—916 Наследный Принц Садакадзу (貞数親王)
 876—922 Наследный Принц Садаёри (貞頼親王)
 876—932 Наследный Принц Сада? (貞真親王)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 07
Правители Азии IX века